Prigogine ou Prigojine (en russe : Пригожин) est un nom propre russe.

Sciences et techniques

Astronomie 
 (11964) Prigogine, nommé en l'honneur du physicien belge Ilya Prigogine, est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
Plusieurs espèces d'oiseaux ont été nommées en hommage à l'ornithologue belge Alexandre Prigogine :
 le Bulbul de Prigogine, une espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae ;
 la Chevêchette de Prigogine, une espèce d'oiseaux de la famille des Strigidae ;
 l'Engoulevent de Prigogine, une espèce d'oiseaux de la famille des Caprimulgidae ;
 la Phodile de Prigogine, une espèce d'oiseaux de la famille des Tytonidae.

Patronyme 

 Alexandre Prigogine (1913-1991), frère d'Ilya, un ornithologue belge né en Russie ;
 Evgueni Prigojine (1961-), un homme d'affaires russe, fondateur du groupe Wagner ;
 Ilya Prigogine (1917-2003), frère d'Alexandre, un physicien belge né en Russie, prix Nobel de chimie.

Patronyme russe